Ernst I van de Nordgau (ca. 800-863) Beiers edelman
Ernst I van Zwaben, hertog (1012–1015)
Ernst I van Brunswijk-Osterode, hertog (1297-1361)
Ernst I van Oostenrijk, aartshertog (1377 - 1424)
Ernst I van Brunswijk-Lüneburg, hertog (1497-1546)
Ernst I van Baden, markgraaf (1533)
Ernst I van Saksen-Gotha, hertog (1641-1675)
Ernst I van Saksen-Coburg en Gotha, hertog (1806-1844)
Ernst I van Saksen-Altenburg, hertog (1853-1908)